Val-d’Oise megyében 419 település található.

(CAM) Vallée de Montmorency agglomerációs körzet (2002)
(CAS)  Val de France agglomerációs körzet (2002)
(CAF)  Val et Forêt agglomerációs körzet (2004)
(CACP) Cergy-Pontoise agglomerációs körzet (2004)